Sandyville ist der Name folgender 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Sandyville (Iowa)
 Sandyville (Maryland)
 Sandyville (Ohio)
 Sandyville (Pennsylvania)
 Sandyville (West Virginia)

in Kanada:
 Sandyville (Neufundland und Labrador)